Benissa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benissa (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benissa (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar